Der Triathlon der Frauen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking fand am 18. August 2008 im Ming Tombs Reservoir bei den Ming-Gräbern statt.

Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen im Stausee, der eine Wassertemperatur von 28 °C hatte. Nach dem Schwimmen folgte der Wechsel am Südostufer des Sees auf das Rad, mit dem 40 Kilometer zurückgelegt werden mussten. Der Radrundkurs bestand aus sechs Runden rund um die Staumauer des Trinkwasserreservoirs. In jeder Runde gab es zwei Steigungen, die bewältigt werden mussten. Zum Abschluss mussten die Athletinnen einen 2,5 langen Rundkurs viermal durchlaufen.

Rennverlauf 
Bereits nach dem Schwimmen bildete sich eine große Führungsgruppe, der unter anderem die beiden Australierinnen Emma Snowsill und Emma Moffatt, Vanessa Fernandes aus Portugal und auch die beiden Deutschen Ricarda Lisk und Christiane Pilz angehörten. Trotz 26 °C Außentemperatur im Schatten hielt die Führungsgruppe das Tempo trotzdem hoch und ließ die Verfolgergruppe nicht herankommen. Nach dem Wechsel auf die Laufstrecke brach die Führungsgruppe jedoch auseinander. Emma Snowsill verschärfte das Tempo und riss eine Lücke zu den anderen Athletinnen, mit einem Vorsprung von über einer Minute auf Vanessa Fernandes erreichte sie schließlich nach 1:58:27 Stunden das Ziel.

Ergebnisse 

 Es gab keine Startnummer 13
 Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.

Weblinks 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Frauen